ENEF est un sigle qui peut faire référence à :
 École nationale des eaux et forêts 1824-1965 Nancy (France) ;
 École nationale des eaux et forêts du Gabon ;
 European Nuclear Energy Forum.

Notes et références